Стефан Иванов може да се отнася за:
 Стефан Бончев Иванов (1870 – 1947), български геолог
 Стефан Иванов Георгиев (1875 – 1951), български художник
 Стефан Апостолов Иванов (1876 – 1937), български революционер
 Стефан Иванов (р. 1942), български физик, доцент (1983) в СУ
 Стефан Иванов (р. 1954), български оператор
 Стефан Иванов (р. 1957), български борец
 Стефан Иванов (р. 1976), български актьор
 Стефан Иванов (р. 1986), български поет
 Стефан Иванов, български боксьор